Franz Joseph Aumann, compositore austriaco 
Raimond Aumann, ex calciatore tedesco
Robert Aumann, matematico israeliano, premio Nobel per l'economia